Jennie June peut faire référence à 
 Jane Cunningham Croly (1829-1901), journaliste, femme de lettres et féministe américaine.
 Jennie June (1874-), écrivain et militant de l'ère victorienne.